Рамгарх:

 Рамгарх — город на юго-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Рамгарх — округ в индийском штате Джаркханд.